Бошам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Бошам () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма